Ænigma Mystica est le neuvième album studio du groupe de death metal progressif français MisanthropeSite du groupeÆnigma Mystica sur Metal Storm.

Composition du groupe 

 S.A.S. de l'Argilière : chant
 Jean-Jacques Moréac : basse et claviers
 Anthony Scemama : guitares et claviers
 Gaël Féret : batterie

Liste des chansons de l'album 

Disque bonus de l'Édition Limitée

DVD bonus de l'Édition Limitée

Références 

Album de Misanthrope
Album musical sorti en 2013